Ремзие́ Усеи́новна Тарси́нова (в девичестве — Бакка́л, ; ) — советская таджикская, крымскотатарская и украинская танцовщица, балетмейстер. Художественный руководитель ансамбля «Хайтарма» (1992—2016). Народный артист Таджикской ССР (1983). Заслуженный артист Украины (2020).

Биография 
Родилась 9 декабря 1926 года в Симферополе. Отец — танцор и балетмейстер Усеин Баккал (1897—1973). Мать — пианистка Зоре Измайлова. Сёстры — Пакизе, Тамилла и Рушена.

Начала заниматься танцами в пять лет. Училась в детской студии танца Симферополя у В. Харченко. Окончила Симферопольскую балетную студию. Педагог — Константин Семёнович Бек. Во время депортации крымских татар в 1944 году семья была выслана в Таджикскую ССР. С 1947 по 1960 год — работала в музыкально-драматическом театре им. А. Пушкина в Ленинабаде, где главным балетмейстером являлся её отец. В начале являлась солисткой, а затем стала главным балетмейстером. Поставила танцы к спектаклям «Лейла и Меджнун», «Фархад и Ширин», «Камол Хучанди», «Пропащая госпожа».

В 1975 году начала создавать танцевальные программы для крымскотатарского ансамбля «Хайтарма». Выступала на открытии летних Олимпийских игр 1980 года в составе коллектива из 250 человек.

В 1989 году вернулась в Крым. Начала ставить танцы для крымскотатарского театра и ансамбля «Къырым». С 1992 года — художественный руководитель и балетмейстер ансамбля «Хайтарма» при Евпаторийском отделении Крымской государственной филармонии. В июне 2016 года была уволена с должности художественного руководителя ансамбля. Её последней постановкой стала вокально-хореографическая композиция «Бахчисарай-Хансарай».

Автор книги «С танцем по жизни» (2018)

Умерла 7 апреля 2021 года в Крыму. Похоронена на кладбище Абдал.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Украины (21 августа 2020) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм
 Заслуженный артист Таджикской ССР (1961)
 Народный артист Таджикской ССР (1983)
 Почётная грамота Верховного Совета Таджикистана (1963 и 1970)
 Медаль «Отличник искусств» (1977)
 Медаль «Ветеран труда» (1977)
 ]Медаль «За доблестный труд» (6 марта 2017)
 Лауреат Государственной премии Крыма (1996)
 Почётная грамота «Олимп-80» (1980)
 Почётная грамота Верховной Рады АР Крым (2000)
 Значок «За активную работу» Министерства культуры СССР

Личная жизнь 
Дочь — Гульнара Гуденко.

Литература 
 Алифер Т. Ремзие Баккал : балетмейстер, педагог, заботливая мать, любящая бабушка / Т. Алифер // Голос Крыма. — 2001 — 14 дек. — С. 8.
 Алядинова Л. Жизнь артистки усыпана розами с острыми шипами / Л. Алядинова // Голос Крыма. — 2011. — 23 дек. — С. 1, 4
 «Bakkal yıldızı…» = «Звезда Баккал…» // Qırımnıñ sadıq qızları = Верные дочери Крыма/ L. Halilova, L. Cemileva. — Agmescit, 2004. — С. 162—170
 Балетмейстер крымскотатарского театра // Дух личности вечен… :(Пятьсот личностей Крыма). — Симфереполь, 2000/2001. — С. 163.
 Меджитова М. Даа ойнар эдим… Ремзіє Бакъкъалнынъ омюри ве яратыджылыгъы акъкъында // ЯД, 6 декабря 1996.;
 Ваит Ф. Вся жизнь — в танце // ГК. 1994, 9 сент.
 Сеитосманов А. Секрет прост: не падать духом // ГК. 1995, 9 июня.

Примечания

Ссылки 
 Тайны крымскотатарского танца от Ремзие Баккал
 «Уровень крымскотатарской культуры зависит не только от крымскотатарских артистов». Хореограф Ремзие Баккал о жизни в танце

Крымскотатарская культура
Танцовщицы СССР
Балетмейстеры СССР
Балетмейстеры Украины
Персоналии:Худжанд
Персоналии:Евпатория
Награждённые медалью «За доблестный труд» (Крым)
Похороненные на кладбище «Абдал»